Fukuipteryx — викопний рід птахів (Avialae). Існував близько 120 млн років тому, в аптському віці крейдового періоду.

Рештки знайдені на території Японії. Описано один вид – Fukuipteryx prima.

Філогенетична позиція Fukuipteryx згідно з авторами першоопису (Imai et al., 2019):

Примітки 

Викопні птахи
Вимерлі тварини, описані 2019